Операция К (японская) - рейд японских бомбардировщиков в 1942 году.
 Операция К (советская) - серия советских ядерных испытаний.